Mbacké steht für:

 Mbacké (Senegal), eine Stadt im Senegal

 Mbacké ist der Familienname folgender Personen:

 Abdel Kader Mbacké († 2010), senegalesischer Politiker
 Ahmadou Bamba Mbacké (1853–1927), islamischer Geistlicher und Begründer der Sufi-Bruderschaft der Muridiyya, siehe Amadou Bamba
 Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké (1925–2010), erster Enkel des Amadou Bamba
 Serigne Saliou Mbacké (1915–2007), 5. Kalif der Sufi-Bruderschaft der Mouriden